Kronbach ist ein Gewässername:

 Hinterer Kronbach – siehe unter → Kronbach (Kronbach)
 Kleiner Kronbach – siehe unter → Kronbach (Kronbach)
 Kronbach (Auracher Bach), rechter Zufluss des Auracher Bachs vor Oberaurach, Gemeinde Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Kronbach (Breitenbach), linker Zufluss des Breitenbachs vor Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kronbach (Grunbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Grunbachs (zur Stunzach) bei Bickelsberg, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Kronbach (Jaunitz), rechter Zufluss der Jaunitz vor Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kronbach (Landgraben), linker Zufluss des hier noch Äpfelbach genannten Landgrabens (zur Weschnitz), vor dem Dorf Großsachsen, Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kronbach (Kronbach) – zwei rechte Zuflüsse des Kronbach (Breitenbach) nahe dem und vom Kogelkopf im Gemeindegebiet von Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern; flussabwärts:
 Kleiner Kronbach
 Hinterer Kronbach
 Kronbach (Schwanbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Schwanbachs (zum Gruberbach, zum Lech) bis nahe Ried, Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kronbach (Stangenbach), linker Zufluss des Stangenbachs zwischen Stangenbach und Lohmühle, beide Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Cronbach
 Gronbach
 Krombach
 Kronach